

Sigle 
Anti Aircraft Warfare – Sistema di difesa contraerea

Codici 
 AAW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Abbottabad (Pakistan)
 aaw – codice ISO 639-3 della lingua solong